

Cinema 
 Singapore – film del 1947 diretto da John Brahm
 Singapore – film del 1960 diretto da Shakti Samanta

Geografia 
 Singapore – città-Stato del sud-est asiatico
 Singapore – fiume che scorre nell'omonimo stato

Musica 
 Singapore/Il mondo di papà – canzone dei Nuovi Angeli del 1972
 Singapore – canzone dei 2 plus 1 del 1980
 Singapore – canzone di Tom Waits del 1985, dall'album Rain Dogs